Louisa steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Luisa (Vorname)
 Nora Louisa (Elisa Fischer; * 1990), deutsche Schlagersängerin
 Louisa (Quarry Hunslet), eine Lokomotive
 Louisa, Originaltitel des Films Alter schützt vor Liebe nicht (1950)
 Louisa (Film), Film von Katharina Pethke aus dem Jahr 2011
 Louisa Models, deutsche Modelagentur
 Bahnhof Frankfurt-Louisa

Louisa ist der Familienname folgender Personen: 
 Mirna Louisa-Godett (* 1954), niederländische Politikerin der Niederländischen Antillen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Louisa (Iowa)
 Louisa (Kentucky)
 Louisa (Virginia)

Siehe auch:
 Louisa County
 Louisa River
 Luisa